— японская  и фотомодель (гравюр-айдол), специализирующаяся на фотосессиях в бикини.

Биография 
Родилась в городе Хигасиосака, выросла в Токио, окончила частную школу Хорикоси. Её настоящее имя — , а девичья фамилия — , позднее работала под псевдонимом . В 1993 году стала участницей музыкального коллектива Nezumikko Club, состоящего из нескольких девушек. С 1996 года начала работать фотомоделью, с 1999 года снимается в телесериалах.

Личная жизнь 
В 2005 году вышла замуж за бейсболиста Вада Цуёси. В 2006 году у них родилась дочь.

DVD и видео 
  (январь 2001, ISBN 4-089-00506-X, Shueisha).
 S’il vous plait (апрель 2003, ISBN 4-812-41151-3, Takeshobo).
  (2004-07-16, ISBN 4-089-00511-6, Shueisha).
  (ноябрь 2005, ISBN 4-812-42431-3, Takeshobo).

Фотоальбомы 
  (сентябрь 1999, ISBN 4-834-25205-1, Home-sha)
  (сентябрь 2000, ISBN 4-834-25206-X, Home-sha)
  (апрель 2001, ISBN 4-063-45154-2, Kodansha)
  (август 2001, ISBN 4-887-87005-1, DigiCube)
  (декабрь 2001, ISBN 4-087-80340-6, Shueisha)
  (сентябрь 2002, ISBN 4-887-87051-5, DigiCube)
  (сентябрь 2002, ISBN 4-091-04013-6, Shogakukan, Young Sunday Special Graphic Vol.2)
  (ноябрь 2002, ISBN 4-834-25211-6, Home-sha, includes a DVD)
  (ноябрь 2002, ISBN 4-812-41103-3, Takeshobo)
  (2003-04-26, ISBN 4-894-52701-4, Pioneer LDC)
 S’il vous plait (апрель 2003, ISBN 4-812-41149-1, Takeshobo)
  (2003-07-04, ISBN 4-812-41248-X, Takeshobo)
  (август 2003, ISBN 4-887-87134-1, DigiCube)
  (ноябрь 2003, ISBN 4-063-52803-0, Kodansha)
  (январь 2004, ISBN 4-093-72081-9, Shogakukan)
  (2004-04-02, ISBN 4-834-24013-4, Shueisha)
 Unplugged (2004-12-01, ISBN 4-054-02627-3, Gakken)
 Shizuku (2005-12-19)
  (2005-12-22, ISBN 4-063-07865-5, Kodansha)
 Style (2006-01-25, ISBN 4-889-93573-8, Traidia)

Примечания

Ссылки 

Фотомодели по алфавиту
Фотомодели Японии
Гравюр-айдолы Японии